KNVB beker 2012/13 (amateurs)
KNVB beker 2012/13 (mannen)
KNVB beker 2012/13 (vrouwen)